Arauca, fiume della Colombia
 Arauca, comune della Colombia capoluogo del dipartimento omonimo
 Dipartimento di Arauca, dipartimento della Colombia
 Diocesi di Arauca, diocesi della Colombia